17P ist die Abkürzung für:

 17P/Holmes, ein Komet
 Bodenausrüstung für Trägerraketen nach dem GRAU-Index
 Mission des SpaceShipOne

17P